Questa è la cronologia completa delle partite della Nazionale di calcio femminile dell'Italia.

Partite riconosciute solo dalla FIGC

Partite dal 1971 al 1980

Partite dal 1981 al 1990

Partite dal 1991 al 2000

Partite dal 2001 al 2010

Partite dal 2011 al 2020

Partite dal 2021 al 2030

Note

Collegamenti esterni 
 
 
 
 

Incontri
Italia
Storia del calcio italiano